Kang Pan-sŏk (født 21. april 1892, død 31. juli 1932), gift med Kim Hyŏng-jik, var mor til Nordkoreas grundlægger og tidligere leder Kim Il-sung. Hun var koreansk uafhængighedsaktivist og kommunistisk politiker.

Familietræ 

Kommunister fra Korea